Höga Sundskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höga Sundskär, Nagu, Åboland, 
 Höga Sundskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Sundskär (olika betydelser)
Låga Sundskär

Robotskapade Finlandförgreningar